Il termine lead, piombo in lingua inglese, può anche indicare:
Lead – gruppo musicale J-pop giapponese
Lead – città della Contea di Lawrence, Dakota del Sud (Stati Uniti d'America)